Ewerth ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Schultz-Ewerth (* 1898), deutsche Schriftstellerin
 Erich Schultz-Ewerth (1870–1935), deutscher Kolonialbeamter und Ethnologe
 Johannes Ewerth (1936–2019), Offizier der Deutschen Marine und Autor
 Ralph Ewerth (* 1972), deutscher Informatiker